Cumpleaños puede hacer referencia a:

 Cumpleaños, la conmemoración del nacimiento de una persona.
 Cumpleaños feliz, popular canción que se canta en un cumpleaños.
 Cumpleaños, canción de Perlita de Huelva.
 Cumpleaños, serie de televisión chilena.
 Cumpleaños (episodio de La Celebración), episodio de la serie de televisión argentina La celebración.
 Wikipedia:Wikicumpleaños, cumpleaños del registro de los usuarios de Wikipedia en español que tengan más de 1000 ediciones.